Alexander Bay, une ville du Canada ;
 Alexander Bay, une ville d'Afrique du Sud.